Sezon 2013/2014 Pucharu Świata w bobslejach – 30. sezon Puchar Świata w bobslejach rozpoczął się 30 listopada 2013 roku w kanadyjskim mieście Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 26 stycznia 2014 roku na torze w Königssee. Rozegranych ma zostać 24 konkursów: po 8 konkursów dwójek kobiet i mężczyzn oraz czwórek mężczyzn.

Podczas sezonu 2013/2014 odbędą się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Königssee odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Główną imprezą tego sezonu były Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi.

W poszczególnych klasyfikacjach generalnych zwyciężyli: wśród dwójek mężczyzn Amerykanin Steven Holcomb, który zwyciężył po raz drugi w historii (wcześniej w sezonie 2006/2007), wśród dwójek kobiet tytuł z poprzedniego sezonu obroniła Kanadyjka Kaillie Humphries, zaś w czwórkach mężczyzn zwyciężył Niemiec Maximilian Arndt, który pierwszy raz zwyciężył w tej klasyfikacji.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn 
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki

Bibliografia 
 
 

Puchar Świata w bobslejach
2013 w bobslejach
2014 w bobslejach